Vestigium är ett släkte av svampar. Vestigium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vestigium